M80 ou M-80 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 BVP M-80, un véhicule de combat d'infanterie yougoslave ;
 M80 Zolja, un lance-roquettes yougoslave.

Média 
 M80 Radio, une radio espagnole.

Sciences 
Astronomie
 M80, un amas globulaire de la constellation du scorpion.

Médecine
 Ostéoporose avec fracture pathologique, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Dodge M80, un concept-car du constructeur américain Dodge.

Autoroute
  Autoroute britannique M80 reliant Glasgow à Stirling.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres